Марвин Фридрих (, ; 13 декабря 1995) — немецкий футболист, защитник клуба «Боруссия (Мёнхенгладбах)».

Клубная карьера 
В 2011 присоединился к юношеской академии Шальке 04. Дебютировал в Бундеслигe 13 сентября 2014 в матче против Боруссии Мёнхенгладбах.

17 июня 2016 было объявлено он том, что Фридрих подписал 3 летний контракт с Аусбургом.

В январе 2018 Фридрих перешел в Унион Берлин из второй Бундеслиги до 2021 года. Аусбург сохранил право выкупа и в мае 2019 было объявлено, что Аусбург активировал опцию выкупа игрока за 1 миллион евро. 5 июля 2019 Фридрих вернулся в Унион Берлин за 2.5 миллиона евро.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах